Sonnets of the Great Peace – cykl liryczny amerykańskiej poetki Helen Gray Cone, opublikowany w tomiku The Coat without a Seam, and Other Poems, wydanym około 1919. Składające się na cykl utwory, w liczbie pięciu, rymują się zgodnie z modelem sonetu szekspirowskiego abab cdcd efef gg. Są napisane pentametrem jambicznym.

What boon is this, this fresh and crystal thing, 
Perfect as snow, dropped from the deep of the sky 
This healing, shed as from the soft swift wing 
Of some great mystical bird low-sweeping by? 
This music suddenly thrilling through the mind 
Angelic unimagined ecstasy, 
As when warm fingers of the Spring unbind 
Young brooks that laugh and leap, at last being free? 
By what white magic, what unfathomed art, 
Was this best gift secretly perfected, 
This amulet, that laid against the heart 
Melts all the icy weight that held it dead? 
This is that Peace we had and did not know; 
This is that Peace we lost how long ago!

Przypisy

Bibliografia 
 
Cykle sonetów